Kvarnbyn kan syfta på:

Mölndals Kvarnby – en stadsdel i Mölndal
Kvarnbyn, Skellefteå kommun – en ort i Burträsks socken

Se även
Kvarnby (olika betydelser)